Queen-Elizabeth-Klasse ist der Name von drei Schiffsklassen der Royal Navy:
 Queen-Elizabeth-Klasse (1915), eine Klasse von Schlachtschiffen, die zwischen 1913 und 1916 in Dienst gestellt wurden
 Queen-Elizabeth-Klasse (CVA-01), eine in den 1960er Jahren geplante Klasse von Flugzeugträgern, die jedoch nie gebaut wurden
 Queen-Elizabeth-Klasse (2017), eine Klasse von Flugzeugträgern, die ab 2020 einsatzbereit sein sollen